Con il nome Margherita di Navarra sono conosciuti i seguenti personaggi storici:
Margherita di Navarra e di Sicilia (1128-1182), regina di Sicilia  e sposa di Guglielmo I;
Margherita di Navarra (1240-1306), figlia di Tebaldo I di Navarra e moglie di Federico III di Lorena;
Margherita di Navarra (1390 ca.- 1420), figlia di Carlo III di Navarra.
Margherita d'Angoulême (1492-1549), sorella del re di Francia Francesco I e nonna del re di Francia Enrico IV di Borbone.
Margherita di Valois (1553-1615), sorella di tre re di Francia (Francesco II, Carlo IX ed Enrico III), fu la prima moglie Enrico III di Navarra (futuro Enrico IV di Francia).